Sharbino ist der Familienname von:
 Brighton Sharbino (* 2002), US-amerikanische Schauspielerin
 Saxon Sharbino (* 1999), US-amerikanische Schauspielerin